Jardinero hace referencia a varios artículos:

Oficio
Jardinero: la persona cuyo oficio es cuidar y cultivar un jardín.

Deporte
Jardinero (béisbol): jugadores defensivos que cubren el área del outfield (jardines) hacia el centro, la izquierda y la derecha.

Zoología
Jardinero, nombre común de las aves de la familia Ptilonorhynchidae.

Indumentaria
Jardinero, prenda de ropa.

Además
El jardinero fiel (desambiguación)